Departamento de Tarata puede referirse a:
 Departamento de Tarata (Bolivia), el departamento boliviano;
 Departamento de Tarata (Chile), el departamento chileno;